Skoremmar (Corrigiola) är ett släkte av kransörtsväxter. Skoremmar ingår i familjen kransörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kransörtsväxter